Список аэропортов Азербайджана, отсортирован по городу расположения.

Аэропорты 
Аэропорты выделенные жирным шрифтом - имеют регулярные рейсы.

Азербайджан
Авиация Азербайджана

Аэропорты